Ранчо лос Парахес има више значења:

 Ранчо лос Парахес (Ометепек), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ранчо лос Парахес (Кулијакан), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику